Transocean ( „über“ oder „hinweg“ und  „Ozean“: „über den Ozean (hinweg)“) steht für:

 Transocean (Mineralölunternehmen), ein Schweizer Mineralölunternehmen
 Transocean (Nachrichtenagentur), eine deutsche Nachrichtenagentur
 Transocean Air Lines, ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft
 Japan Transocean Air, eine japanische Regionalfluggesellschaft
 Transocean Kreuzfahrten, ein deutsches Kreuzfahrtunternehmen
 Trans-Ocean Verein zur Förderung des Hochseesegelns e. V., ein deutscher Segelverein für Blauwasser- und Fahrtensegler

Siehe auch:
 Transocean Winner